Rumi steht für:

 die italienische Motorradmarke Moto Rumi
 das lateinische Alphabet, in dem die malaiische Sprache normalerweise geschrieben wird
 ein Quartier der Gemeinde Biberist im Kanton Solothurn in der Schweiz

Rumi oder Rūmī ist der Name, Herkunftsname oder Familienname folgender Personen:

 Rumi (Dichter) (1207–1273), persischer Mystiker und Dichter
 Yāqūt ar-Rūmī (um 1179 – 1229), kleinasiatischer Geograph
 Gabriele Rumi (1939–2001), italienischer Unternehmer und Motorsport-Teamchef